C-Note – album di Prince del 2003
 C-Note – rapper statunitense
 C-Note – gruppo musicale statunitense